Луций Эггий Марулл () — римский государственный деятель первой половины II века.

Марулл происходил из апулийского города Канузий. Его предком, возможно, был куратор берегов и устья Тибра в правление императора Клавдия Гай Эггий Марулл. С мая по август 111 года Марулл занимал должность консула-суффекта. Его внуком был консул 184 года Луций Коссоний Эггий Марулл.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart. 1999. T. 3. c. 890.